Corsário, pirata autorizado por um rei a pilhar embarcações de outras nações.
Corsários de Dunquerque, piratas situados em Flandres

Ficção 
 Corsário (DC Comics), personagem dos quadrinhos
 Corsários das Nuvens (Captains of the Clouds), título em português de filme norte-americano de 1942

Música 
 O Corsário do Rei (álbum), de Chico Buarque
 Corsário do Rei, álbum da banda brasileira de rock cristão Livre Arbítrio
 Il corsaro, (O corsário) ópera em três atos de Giuseppe Verdi

Publicações 
Corsaren, "Corsário", em dinamarquês, jornal semanal da Dinamarca
Corsário (jornal), periódico do Rio de Janeiro do fim do Segundo Reinado
O Corsário (romance), do autor brasileiro Antônio Vale Caldre Fião, de 1849

Locais 
Praia do Corsário, em Salvador, Bahia

Veja também 
Corsair

Desambiguação